Карафа ди Колобрано () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Карафа ди Колобрано, Микеле Энрико (1787—1872) — итальянский композитор.
 Карафа ди Колобрано, Франческо  — неаполитанский поэт XVIII века.